Marília (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
Marília (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
Marília (mesoregio), een mesoregio in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
Reginaldo de Santana (1975), een Braziliaanse voetballer, beter bekend onder zijn voetbalnaam "Marilia"